Olsen-banden eller Olsenbanden har flere betydninger:

 Olsen-banden - en dansk serie af kriminalkomedier
 Olsen-banden (film fra 1968) - dansk film fra 1969
 Olsen-banden på spanden - dansk film fra 1969
 Olsen-banden i Jylland - dansk film fra 1971
 Olsen-bandens store kup - dansk film fra 1972
 Olsen-banden går amok - dansk film fra 1973
 Olsen-bandens sidste bedrifter - dansk film fra 1974
 Olsen-banden på sporet - dansk film fra 1975
 Olsen-banden ser rødt - dansk film fra 1976
 Olsen-banden deruda' - dansk film fra 1977
 Olsen-banden går i krig - dansk film fra 1978
 Olsen-banden overgiver sig aldrig - dansk film fra 1979
 Olsen-bandens flugt over plankeværket - dansk film fra 1981
 Olsen-banden over alle bjerge - dansk film fra 1981
 Olsen-bandens sidste stik - dansk film fra 1998
 Olsen-bandens første kup - dansk tv-serie fra 1999, der blev sendt som tv-julekalender
 Olsen-banden Junior - dansk film fra 2001
 Olsen-banden på de bonede gulve - dansk animationsfilm fra 2010
 Olsen-banden på dybt vand - dansk animationsfilm fra 2013
 Olsenbanden (Norge) - en norsk udgave af den danske serie af kriminalkomedier
 Olsen-Banden (film fra 1969) - norsk film fra 1969